Plusieurs femmes de la dynastie Gourieli se nomment Tamar. Notamment :
 Tamar Gourieli, épouse du noble Papouna Dchiladzé et fille de Vakhtang  de Gourie ;
 Tamar Gourieli, épouse du roi Alexandre III d'Iméréthie et fille de Mamia II de Gourie ;
 Tamar Gourieli (morte en 1742), épouse de Georges IV de Mingrélie et de Georges VII d'Iméréthie et fille de Mamia III de Gourie ;
 Tamar Gourieli (née en 1837), épouse du prince Constantin Ivanovitch Dadiani et descendante du prince Georges V de Gourie.

Homonymie